Баар

 Баар, Индржих Шимон  (1869 — 1925) — чешский прозаик и католический священник.

См. также 

 Бар (Швабия) () — коммуна в Германии
 Бар (Швейцария) () — коммуна в Швейцарии